Первый дивизион Саудовской Аравии по футболу 1999/2000 начался 14 октября 1999 года и закончился 10 февраля 2000 года.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Первый дивизион Саудовской Аравии на goalzz.com  
 Первый дивизион Саудовской Аравии на rsssf.com  

1999/2000
Саудовская Аравия
Саудовская Аравия
Спорт в Саудовской Аравии в 1999 году
Спорт в Саудовской Аравии в 2000 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 1999/2000